Евролига 2013/14. је 14. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовао је 31 клуб из 15 држава. Сезона је почела првим колом квалификација 1. октобра 2013, а завршила се на фајнал фору у Милану 18. маја 2014. Ове сезоне 8 клубова се такмичило у квалификацијама, од чега је само 1 клуб прошао у групну фазу. Новина у систему такмичења у односу на претходну сезону је то што су клубови који су елиминисани у првој групној фази такмичење наставили у Еврокупу.

У финалу Макаби Електра је победио Реал Мадрид резултатом 98:86 након продужетка и тако освојио своју шесту евролигашку титулу.

Директни учесници

Учесници у квалификацијама

Квалификације 
Квалификациони мечеви су одиграни од 1. до 4. октобра 2013. у литванској престоници Вилњусу. Победник квалификација је био Лијетувос Ритас и пласирао се у групну фазу.

Жреб 
Жреб за прву групну фазу Евролиге обављен је 4. јула 2013. у Барселони.

Прва фаза „Топ 24“ 
Прва фаза играла се од 16. октобра до 20. децембра 2013.

Група А 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 2. јануара до 11. априла 2014.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 

По четири најбоље екипе из група у другој фази такмичења „Топ 16“ улазе у четвртфинале. У четвртфиналу укрштају се клубови из Е и Ф групе по систему Е1-Ф4, Е2-Ф3, Ф1-Е4, Ф2-Е3. Игра се на три победе, тако што се прве две утакмице и евентуално пета играју на терену боље пласиране екипе, а трећа и евентуално четврта на терену лошије пласиране екипе из „Топ 16“ фазе. Четвртфиналне утакмице играле су се од 15. до 25. априла 2014.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне био одигран у Милану од 16. до 18. маја 2014.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Најкориснији играчи месеца

Годишње награде

Посете на утакмицама

Првих 10

Просечна посета

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Евролига на eurobasket.com
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2013/14. у европској кошарци